Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2022 го́да () — 31-й сезон чемпионата Второй лиги Латвии по футболу и третий в качестве единой лиги.

Команды — участницы

Изменения 
По итогам сезона 2021 года Вторую лигу покинули следующие клубы:
 «Скансте» (Рига) — 1-е место,  2,75. Квалифицировался в Первую лигу.
 «Спекс» (Валмиера) — 2-е место, коэффициент 2,50. Добровольный отказ от участия во Второй лиге.
 «Карамба» (Рига) — 4-е место, коэффициент 2,08. Добровольный отказ от участия во Второй лиге.
 «Олайне» (Олайне) — 5-е место, коэффициент 1,83. Квалифицировался в Первую лигу.
 «Саласпилс» (Саласпилс) — 6-е место, коэффициент 1,83. Квалифицировался в Первую лигу.
 «Балви» (Балви) — 14-е место, коэффициент 0,25. Добровольный отказ от участия во Второй лиге.

Вторую лигу пополнили следующие клубы:
 «Кекава/Ауда» (Кекава) — 1-е место в регионе в Третьей лиге, коэффициент 2,85.
 «Бабите» (Пиньки) — 1-е место в регионе в Третьей лиге, коэффициент 2,72.
 «Калупе» (Калупе) — 1-е место в регионе в Третьей лиге, коэффициент 2,70.
 «ЮФК Вентспилс» (Вентспилс) — 2-е место в регионе в Третьей лиге, коэффициент 2,70.
 «Гауя» (Валмиера) — 2-е место в регионе в Третьей лиге, коэффициент 2,46.
 «Юрниекс» (Рига) — 2-е место в регионе в Третьей лиге, коэффициент 2,33.
 «Бейтар» (Рига) — 3-е место в регионе в Третьей лиге, коэффициент 2,00.

Чемпионат дублёров команд Высшей лиги был реорганизован, в результате чего эти команды были интегрированы в систему футбольных лиг страны. Правом выступать во Второй лиге воспользовалась «Лиепая-2».

География соревнования

Стадионы

Первый этап

Запад 
Турнирная таблица

Результаты матчей

Восток 
Турнирная таблица

Результаты матчей

Второй этап

Группа A 
Турнирная таблица

Результаты матчей

1 За неявку на матч «Екабпилсу» засчитано техническое поражение (0:3).

Группа B 

Результаты матчей

1 За неявку на матч «Лиепае-2» засчитано техническое поражение (0:3).

Пояснения 
Результаты матчей

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев:
 Самая крупная победа гостей:
 Наибольшее число голов в одном матче:

Арбитры чемпионата

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2022
 Первая лига Латвии по футболу 2022
 Третья лига Латвии по футболу 2022
 Кубок Латвии по футболу 2022

Примечания

Ссылки 
 

2022
Футбол в Латвии в 2022 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2022